La Torre Nova de s'Evangèlica, també anomenada Sa Torre Nova, és una torre de guaita situada al penyal de s'Evangèlica, entre els municipis d'Andratx i d'Estellencs, a l'illa de Mallorca. Construïda el 1619 per ordre del Gran i General Consell del Regne de Mallorca, va ser una de les últimes torres en construir-se a la zona, amb la missió d'impedir el contraban. La relació de 1769 la sitúa en terrenys de Gabriel Pujol, i indica que tenía un canó de bronze d'1 lliura de bala i se'n podia col·locar un altre de 8. Afegeix que no feia focs.

Referències 

Nova de s'Evangèlica